David Armstrong peut désigner :
 David Armstrong (1926-2014), un philosophe australien ;
 David Armstrong (1954-2014), un photographe américain ;
 David Armstrong (1954-2022), un footballeur anglais.